Akershus (provincie), een voormalige Noorse provincie
Akershus (vesting), een vesting in Oslo